V spodnji preglednici so glavne enote za dolžino.